Catenella är ett släkte av svampar. Catenella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Catenella